La categoria +80 kg era la quarta ed ultima categoria maschile di peso delle competizioni di taekwondo ai Giochi della XXXI Olimpiade. Si è svolta il 20 agosto 2016.

Formato 
L'evento si è svolto con la formula dell'eliminazione diretta, che determina i vincitori delle medaglie d'oro e d'argento. Gli atleti sconfitti dai due finalisti competono tra di loro in due tornei di ripescaggio paralleli; i vincitori di questi ottengono il bronzo.

Programma

Risultati

Finali

Ripescaggi

Pool A

Pool B

Altri progetti

Collegamenti esterni 

M81